Newnham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Newnham, Australien, Tasmanien, Launceston,

Storbritannien 

 Newnham, Kent, ort i England, 
 Newnham, Hertfordshire, 
 Newnham, Hampshire, 
 Newnham, Northamptonshire, 
 Newnham (parish i Gloucestershire), 
 Newnham, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England

Se även
 Newnham College – ett college vid Universitetet i Cambridge

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar